Прощание — название нескольких фильмов. Может означать:

 Прощание (Bidaai) — индийский фильм 1974 года, режиссёр Н.Т. Рама Рао
 Прощание — советский фильм 1981 года, режиссёры Лариса Шепитько и Элем Климов.
  (Avskedet) — фильм 1982 года.
 Прощание (Rukhsat) — индийский фильм 1988 года, режиссёр Сими Гаревал
 Прощание (Farewell) — литовский фильм 2010 года, режиссёр Томас Донела
 Прощание (Locked In) — британский фильм 2010 года, режиссёр Сури Кришнамма
 Прощание (Leave) — американский фильм 2011 года, режиссёр Роберт Селестино
 Прощание — российский фильм 2013 года, режиссёр Дмитрий Константинов